The Pitfall – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Reliance Film Company
 The Pitfall – cortometraggio del 1913 diretto da Reginald Barker
 The Pitfall – film del 1915 diretto da James W. Horne